Мирис кише на Балкану може да се односи на:

 Мирис кише на Балкану (књига), књига Гордане Куић из 1986.
 Мирис кише на Балкану (ТВ серија), серија Љубише Самарџића из 2010. снимљена по истименом роману.
 Мирис кише на Балкану (филм из 2011), филм Љубише Самарџића сниман упоредо са истоименом ТВ серијом из 2011.
 Мирис кише на Балкану (представа)